Xiong'erzhai (kinesiska: 熊儿寨, 熊儿寨乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 72 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xiong'erzhai är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dahuashan,  km väster om Xiong'erzhai. I omgivningarna runt Xiong'erzhai växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina